Бузат ( (буквально «серый конь»)) — название ряда башкирский топонимов (преимущественно в Стерлибашевском районе Башкортостана).

 Бузат — сокращенное именование священного коня Акбузат в башкирской мифологии.
 Бузат — река в России, протекает в Стерлибашевском районе республики Башкортостан
 Бузат  — село в Стерлибашевском районе Башкортостана